Гі́лмор / Ґілмор () — англійське прізвище ірландського і шотландського походження. Виводиться від MacGiolla Mhartain — «син поклонника, учня святого Мартіна». Може також походити від назви місцевості Gillamoor (Йоркшир). Уперше документально зафіксоване 1133 року.

Прізвище 

 Артіс Гілмор (1949) — американський баскетболіст, центровий
 Вільям Ґілмор Сіммз (1806–1870) — американський прозаїк, поет, публіцист та історик
 Волт Гілмор (1947) — американський баскетболіст, форвард
 Дуг Гілмор (*1963) — канадський хокеїст
 Девід Гілмор (*1946) — англійський музикант, гітарист, вокаліст і автор пісень гурту «Пінк Флойд»
 Джеймс Стюарт «Джим» Ґілмор (*1949) — американський політик
 Ізабелла Гілмор (1842–1923) — диякониса англіканської церкви
 Мері Ґілмор (1865–1962) — австралійська поетеса, громадська діячка

Топонім

Гілмор — місто, штат Арканзас
 Гілмор Тауншип — селище в окрузі Грін, штат Пенсільванія
 Гілмор — переписна місцевість, штат Меріленд

Інше 
 «Дівчата Гілмор» — телесеріал
 «David Gilmour» — музичний альбом Девіда Ґілмора

Примітки 

Англійські прізвища